Émile Fouchard (1902-1996), homme politique et résistant français, 
 Jean Fouchard  (1912-1993), historien, écrivain, journaliste et diplomate haïtien,
 Julien Fouchard (né en 1986), coureur cycliste français,
 Philippe Fouchard (1937-2004), juriste et consultant en droit.

Articles connexes
 Magny-Fouchard, une commune française dans le département de l'Aube en région Champagne-Ardenne.
 Foucart (homonymie)